È la prima edizione del torneo.

In finale Bernarda Pera e Kateřina Siniaková hanno sconfitto Tereza Martincová e Mayar Sherif con il punteggio di 6-2, 6(7), [10-5].

Teste di serie 

  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (semifinale)
  Bernarda Pera /  Kateřina Siniaková (Campionesse)

 Irina-Camelia Begu /  Nina Stojanović (semifinale)
 Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (primo turno)

Wildcard 
  Alexandra Osborne /  Taylah Preston (primo turno)

Protect Ranking 
  Monique Adamczak /  Han Xinyun (quarti di finale)

Alternate 
  Beatriz Haddad Maia /  Nuria Párrizas Díaz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Summer Set II 2022